ACS, Acoustic Control Systems  een systeem voor elektronisch variabele akoestiek, www.acs.eu
 ACS (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk;
 Actividades de Construcción y Servicios, een grote Spaanse bouwonderneming;
 ACS-staten, de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan met een speciale band met de Europese Unie;
 Associatie van Caribische Staten, ook wel ACS-staten genoemd;
 Advanced Camera for Surveys;
 American Chemical Society, een Amerikaans scheikundig genootschap;
 Acuut coronair syndroom.